А́нна Луи́з Мармо́нт (; 22 мая 1967, Йёнчёпинг, Швеция) — шведская кёрлингистка.

Играла на позиции второго. Наиболее известна своим участием в женской команде скипа Элизабет Густафсон.

В числе прочего, участвовала в составе женской сборной Швеции на двух зимних Олимпийских играх (1998, 2002).

Завершила спортивную карьеру в 2002, после окончания зимних Олимпийских игр.

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры: бронза (1998).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин: золото (, , , , ), бронза (, , , ).
 Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1992), серебро (1993, 1997, 2000), серебро (1984, 1987, 1996), бронза (1989, 1995).
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин: золото (1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002).
 Чемпионат Европы среди юниоров: серебро (1986, 1987), бронза (1983).
 Чемпионат Швеции среди юниоров: золото (1983, 1986, 1987).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её сестра, Софи Мармонт — также кёрлингистка, играла вместе с Луиз в одной команде скипа Анетт Норберг в 1984—1990, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы.

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-женщины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Marmont, Louise»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу